Xiph.Org Foundation — некоммерческая организация, целью который является разработка и продвижение свободного, открытого программного обеспечения и протоколов, в основном для работы с мультимедиа.

Название 
Слово «Xiph» ( или ) происходит от  — «зелёный меченосец». На логотипе изображена рыба, однако она не имеет с зелёным меченосцем ничего общего.

Проекты 
 Ogg — медиаконтейнер. Его используют различные кодеки xiph:
 Vorbis — аудио
 Theora — видео
 FLAC — аудио (без потерь)
 Speex — сжатие речи
 CELT — аудио (с низкими задержками)
 Opus — аудио (с низкими задержками), например для VoIP
 Tremor — реализация Vorbis на целочисленной арифметике
 OggPCM — PCM
 OggUVS — несжатое видео
 Daala — разрабатываемый видео кодек, конкурент H.265
 Skeleton — поддержка нескольких логических потоков в рамках одного ogg файла
 RTP-контейнеры для Vorbis, Theora, Speex
 CMML — язык XML-разметки для временных данных
 libao — библиотека для вывода звука, работает на многих платформах
 OpenCodecs — набор кодеков для Windows (Xiph и WebM Project)
 Annodex — потоковый формат, комбинирующий данные и CMML разметку
 Icecast — сервер потокового вещания
 Ices — программа потокового вещания в Ogg Vorbis или MP3

Примечания 

FLOSS-организации